Francis Palmade (1937), arbitre international de rugby à XV,
 Maurice Palmade (1886-1955), homme politique français, élu de la Charente-Inférieure, et ministre du Budget au début des années 1930,
 Pierre Palmade (1968-), humoriste et acteur français.
Patronyme français